

Рок-Крік — місто, штат Міннесота
 Рок-Крік — місто, штат Вісконсин
 Рок-Крік — селище, штат Огайо
 Рок-Крік — переписна місцевість, штат Алабама